Sapeken kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sapeken, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Sapeken, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar